Бала́кірєв, Бала́кірев () — російське прізвище тюркського походження. Походить від тюркських слів балу (дитина) і кірі (впертий).

 Балакірєв Іван Микитович (1796-?) — російський воєначальник, полковник артилерії.
 Балакірєв Іван Олександрович (1699—1763) — блазень імператора Петра I і герой п'єси Григорія Горіна.
 Балакірєв Костянтин Миколайович ( 1980) — російський актор театру та кіно.
 Балакірєв Костянтин Михайлович (1911—1980) — радянський військовий діяч, контр-адмірал.
 Балакірєв Милій Олексійович (1836 [1837]-1910) — російський композитор.
 Балакірєв Микола Михайлович (1922-?) — радянський льотчик-штурмовик. Учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1944).
 Балакірєва Олександра Борисівна — співачка, учасниця групи КуБа

Див. також 
 Блазень Балакірєв
 6777 Балакірєв — астероїд